Toll steht für:
 Toll!, eine satirische Rubrik des TV-Politmagazins Frontal21
 Toll Holdings, ein australisches Transportunternehmen
 Toll Rail, ehemalige neuseeländische Bahngesellschaft
 Toll (Einheit), Stückmaß
 verrückt, siehe Wahnsinn

Toll ist der Familienname folgender Personen:
 Toll (Adelsgeschlecht)
 Cornelius Tollius (auch: Toll; * um 1628, † 1654), niederländischer Historiker und Philologe
 Eduard von Toll (1858–1902), russischer Polarforscher
 Georg Heinrich von Toll (ca. 1690–1763), Generalleutnant und Kommandant von Marburg
 Hans Joachim Toll (1900–1978), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Harald von Toll (1848–1909), estländischer Ritterschaftssekretär und Stadtverordneter in Reval
 Herman Toll (1907–1967), US-amerikanischer Politiker
 Johan Christopher Toll (auch: Johan Kristoffer Toll, 1743–1817), schwedischer Graf, Ritter, Feldmarschall und Politiker
 John Toll (* 1952), Kameramann
 John S. Toll (1923–2011), US-amerikanischer Physiker
 Karl von Toll (General, 1801) (1801–1869), preußischer Generalleutnant
 Karl Wilhelm von Toll (1777–1842), Armeegeneral
 Ludwig Ernst Philipp von Toll (1775–1851), preußischer Generalleutnant
 Maria Toll (1899–?), deutsche Sängerin
 Nelly Toll (1935–2021), US-amerikanische Künstlerin und Autorin
 Peter Toll (1891–1966), deutscher Kommunalbeamter, Bürgermeister und Politiker (Zentrumspartei)
 Robert von Toll (1802–1876), estnischer Landrat und Historiker, Offizier der kaiserlich russischen Armee
 Sergiusz Toll (1893–1961), polnischer Insektenkundler
 Winfried Toll (* 1955), deutscher Dirigent, Sänger und Komponist

Siehe auch:
 Tall
 Tol (Begriffsklärung)
 Tollkirsche
 Toll-like-Rezeptoren, eine Proteinfamilie 
 Doll